Третьяко́вский район — административно-территориальное образование (сельский район) и муниципальное образование (муниципальный район) в  Алтайском крае России.

География 
Район расположен на юге края на границе с Казахстаном. Климат резко континентальный. Средняя температура января −17,9°С, июля +20,5°С, количество атмосферных осадков 360 мм. Рельеф — равнина переходящая в предгорье.

Площадь района — 1998 км².

На территории района располагается Гилёвское водохранилище, протекают реки Алей, Каменка, Глубокая, Корболиха. Почвы тяжёлые, среднесуглинистые. Растут берёза, тополь, сосна, осина, ива, пихта. Обитают из зверей — лось, волк, лиса, заяц, медведь.

История 
Образован 15 января 1944 года. 1 февраля 1963 года упразднён, 30 декабря 1966 года восстановлен.

Население

Национальный состав

Административно-муниципальное устройство 
Третьяковский район с точки зрения административно-территориального устройства края включает 9 административно-территориальных образований — 9 сельсоветов.

Третьяковский муниципальный район в рамках муниципального устройства включает 9 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

В 2010 году Михайловский, Первомайский и Третьяковский сельсоветы объединены в Третьяковский сельсовет.

Населённые пункты 
В Третьяковском районе 23 населённых пункта:

Экономика 
Основное направление экономики — сельское хозяйство. Развито производство зерна, молока.

Транспорт 
По территории района проходит автомобильная трасса «Поспелиха — Третьяково — Шемонаиха».

Археологические памятники 
На территории района возле Гилевского водохранилища расположены могильники середины II тысячелетия до нашей эры, VI—VII веков до нашей эры и VIII—XI веков нашей эры.

Наряду с могильниками Фирсово-XIV и Рублёво-VIII некрополь Чекановский Лог-X является одним из основных памятников андроновской культуры. На могильнике Чекановский Лог-X исследовано 154 погребения. Радиоуглеродная хронология памятника Чекановский Лог X находилась в пределах XVI—XV веков до нашей эры.

Материал с поселения Чекановский Лог-1 (IX—VIII века до н. э.) тяготеет к инвентарю саргаринско-алексеевских памятников Казахстана и Алтая (XII—IX века до н. э.).

См. также 
 Тигирекский заповедник

Примечания

Ссылки 
 Третьяковский район на сайте краевой администрации
 Администрация Третьяковского района
 Интернет-журнал «Третьяковский район сегодня»

Районы Алтайского края